All Wound Up () — демо-альбом альтернативной метал-группы Godsmack, выпущенный 28 июля 1997 года на лейбле EK Records. В конце концов он был слегка отредактирован, ремастирован и переиздан как первый студийный альбом, с удалённой песней «Goin' Down» и вступлением к «Get Up, Get Out!» и также слегла изменён трек «Someone in London». «Goin' Down» был включён позже в саундтрек-альбом фильма Миссия невыполнима 2, а также во  второй студийный альбом группы Awake.

Список композиций

Участники записи 
 Салли Эрна — вокал, гитара, барабаны
 Тони Ромбола — гитара, дополнительный вокал
 Робби Меррилл — бас-гитара
 Джо Д'Арко — первый гастрольный барабанщик
 Томми Стюарт — второй гастрольный барабанщик

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Godsmack
Альбомы альтернативного метала
Альбомы ню-метала